

Australia 

 Lyric Theatre (Sydney)

Regno Unito 
 Lyric Theatre – teatro nella Città di Westminster
Lyric Theatre – teatro nel quartiere di Hammersmith e Fulham
Lyric Theatre (Belfast)

Stati Uniti d'America 
Lyric Theatre – teatro di Broadway chiuso nel 1992
 Lyric Theatre – teatro di Broadway inaugurato nel 1998